Prudius est un nom de famille porté par :

 Oleg Prudius (1979-), catcheur ukrainien ;
  (1973-), joueur et entraîneur de football ukrainien ;